Línea 126 puede referirse a:

 Línea 126 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 126 de colectivos de Rosario (Argentina).
 Línea 126 de la EMT de Madrid.
 Ex Línea 126 de ómnibus de Montevideo.